Katarzyna Heathcliff (z domu Linton) – postać fikcyjna, córka Katarzyny Earnshaw i Edgara Lintona, bohaterka powieści Emily Brontë Wichrowe Wzgórza.

Urodziła się 20 marca 1784 roku. Jej matka umarła przy porodzie. Jej ojciec bardzo ją kochał. Po śmierci Izabeli do Drozdowego Gniazda przyjeżdża jej kuzyn, jednak ojciec szybko go stamtąd zabiera. Katy łamie zakaz ojca i spotyka się z Lintonem. Wkrótce wychodzi za niego za mąż, jednak on szybko umiera, a Katy zostaje w Wichrowych Wzgórzach z powodu śmierci swojego ojca. Kiedy umarł Heathcliff, wyszła za mąż za swojego drugiego kuzyna, Haretona Earnshawa.

Postacie z angielskich utworów literackich